Giacomo de Angelis – cardinale e arcivescovo cattolico italiano
 Giacomo De Angelis – politico italiano